Узян — название географических объектов в России:

 Узян — село в Белорецком районе Башкортостана.
 Узян — река в Башкортостане, нижний левый приток реки Белой.
 Узян — река в Башкортостане, верхний левый приток реки Белой.